Bogdan Grzeszczak – pilot
 Bogdan Grzeszczak – aktor